Ди́нев — болгарская фамилия. Известные носители:
 Динев, Цветан Методиев (в монашестве Гавриил; род. 1950) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский.
 Динев, Димитре (род. 1968) — немецкоязычный писатель и сценарист болгарского происхождения.
 Динев, Добри (1947—2015) — болгарский пловец-марафонец.
 Динев, Иван (род. 1978) — болгарский фигурист. 
 Динев, Никола (1953—2019) — болгарский борец классического стиля.